Andaz est un mot hindi et ourdou d'origine persane (andaazeh) signifiant style. Il peut faire référence à :
 Andaz, un film indien réalisé par Mehboob Khan en 1949
 Andaz, un film indien réalisé par Ramesh Sippy en 1971
 Andaz, un film indien réalisé par David Dhawan en 1994
 Andaz Apna Apna, un film indien réalisé par Rajkumar Santoshi en 1994
 Andaz, un film indien réalisé par Raj Kanwar en 2003